Labyrinth (palabra del inglés que en castellano se traduce como «laberinto») puede referirse a:

 Labyrinth, una película estadounidense dirigida en 1986 por Jim Henson;
Labyrinth, la banda sonora de la mencionada película;
 Labyrinth, un libro estadounidense escrito por Eugene Propper y Taylor Branch y publicada en 1990;
 Labyrinth, una novela británica escrita por Kate Mosse y publicada en 2005;
 Labyrinth, un juego de rol francés publicado por primera vez en enero de 2010.
 Labyrinth, grupo de power metal italiano.